Санок — топоним.

Топоним 
 Санок — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Санокский повят.
 Санок — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Санокский повят, Подкарпатское воеводство.

Спортивный клуб 
 Санок — польский хоккейный клуб из одноимённого города.